Marcello Crescenzi peut désigner deux cardinaux italiens :
 Marcello Crescenzi (1500-1552), créé par le pape Paul III en 1542
 Marcello Crescenzi (1694-1768), créé par le pape Benoît XIV en 1743